Quintus Servilius Caepio är ett namn som burits av flera romare:

* Quintus Servilius Caepio (konsul 140 f.Kr.), romersk militär och politiker
 Quintus Servilius Caepio (konsul 106 f.Kr.), romersk politiker
 Quintus Servilius Caepio (prokonsul), romersk politiker 
 Quintus Servilius Caepio (quaestor), romersk politiker